CCC Development Team (UCI-holdkode: CDT), tidligere CCC-Sprandi-Polkowice, er et polsk indregistreret UCI kontinentalhold, der deltager i cykelløb i UCI Continental Circuits. Marek Leśniewski er manager fra holdet. Hovedsponsoren er CCC, der en polsk tøjfabrikant.

Sæsoner

2018

Sejre

2017

Sejre

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Polen